Maluenda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Maluenda (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Maluenda (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar